Hrvatska:
 Banićevac (Cernik), naselje u općini Cernik
 Banićevac (Rakovec), naselje u općini Rakovec